Giovanna Amati, italijanska dirkačica Formule 1, * 20. julij 1959, Rim, Italija.

Življenjepis 
Amati je upokojena italijanska dirkačica Formule 1. V svoji karieri je nastopila le na prvih treh dirkah v sezoni 1992, toda ni se ji uspelo kvalificirati na dirko. Najbolj znana je kot zadnja dirkačica Formule 1.

Popolni rezultati Formule 1 
(legenda)

Živeči ljudje
Italijanski dirkači
Italijanski vozniki Formule 1
Dirkači Formule 1, ki niso nikoli štartali